Миши́ Батшуайи-Атунга́ (; ) — бельгийский футболист, нападающий турецкого «Фенербахче» и сборной Бельгии. Участник чемпионата Европы 2016 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера

«Стандард» Льеж 

Батшуайи начал карьеру в футбольной школе местного клуба «Брюссель». В 2006 году его пригласили в академию «Андерлехта», но вскоре отчислили за нарушение распорядка и постоянные конфликты. Миши вернулся в «Брюссель». В 2008 году он перебрался в академию льежского «Стандарда». 20 февраля 2011 года в матче против «Гента» Батшуайи дебютировал в Жюпиле лиге. 14 января 2012 года в поединке против «Беерсхота» Миши забил свой первый гол за «Стандард». Зимой 2013 года Батшуайи стал лучшим бомбардиром первой половины чемпионата.

«Олимпик Марсель» 
27 июня 2014 года было объявлено, что Батшуайи подписал контракт с клубом «Олимпик Марсель» сроком на 5 лет. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. 9 августа в матче против «Бастии» Миши дебютировал в Лиге 1, заменив во втором тайме Димитри Пайет. 23 ноября в поединке против «Бордо» Батшуайи забил свой первый гол за «Олимпик». В начале сезона Миши редко выходил в основе из-за высокой конкуренции. В начале 2015 года в течение месяца Батшуайи забил шесть голов, сделав три дубля в ворота «Сент-Этьена», «Тулузы» и «Ланса». Несмотря на то, что все эти поединке были выездными и Миши только в одном из них вышел в основе, тренер команды Марсело Бьелса, не предоставил нападающему больше игрового времени.

Летом 2015 года Марсель покинули Андре Айю и главный снайпер команды Андре-Пьер Жиньяк. Бьелса также покинул пост главного тренера, Мичел сразу же начал выпускать Батшуайи в стартовом составе. В первых 12 матчах чемпионата Миши отличился 8 раз.

«Челси» 

3 июля 2016 года Миши перешёл в английский «Челси» за 39 миллионов евро. Контракт подписан сроком на 5 лет. В клубе будет выступать под номером «23». 15 августа в матче против «Вест Хэм Юнайтед» Батшуайи дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Оскара. В конце поединка он ассистировал Диего Косте, который забил победный гол. 20 августа в поединке против «Уотфорда» Миши забил свой первый гол за «Челси». 23 августа в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Бристоль Роверс» Батшуайи оформил свой первый «дубль» за «пенсионеров». В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионский титул. 21 мая в поединке против «Сандерленда» Миши сделал свой первый «дубль» в чемпионате. В матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» он сделал хет-трик. В поединках Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха» и испанского «Атлетико Мадрид» Батшуайи забил по голу.

Аренды

Аренда в «Боруссию Дортмунд» 

31 января 2018 года Батшуайи перешел на правах аренды в дортмундскую «Боруссию». «Шмели» арендовали 24-летнего нападающего на полгода без права последующего выкупа. 2 февраля в матче против «Кёльна» он дебютировал в Бундеслиге. В этом же поединке Миши сделал «дубль», забив свои первые голы за «Боруссию». 15 февраля в матче Лиги Европы против итальянской «Аталанты» он отметился двумя мячами.

Аренда в «Валенсию» 
10 августа 2018 года испанская «Валенсия» арендовала Батшуайи сроком на один сезон. 20 августа в матче против «Атлетико Мадрид» он дебютировал в Ла Лиге. 26 сентября в поединке против «Сельты» Миши забил свой первый гол за «Валенсию». Провел 15 матчей отметился 1 голом.

Аренда в «Кристал Пэлас» 
В январе 2019 года аренда Батшуайи в «Валенсию» была прервана, и он присоединился к клубу английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» на правах аренды до конца сезона 2018—2019. Он дебютировал 2 февраля в домашнем матче с «Фулхэмом», где помог Джеффри Шлуппу забить второй гол. 23 февраля Батшуайи забил свой первый гол за «Кристал Пэлас» в матче с «Лестер Сити» (4:1).

Аренда в «Бешикташ» 
18 августа 2021 года Батшуайи продлил свой контракт с «Челси» до 2023 года; сезон 2021—2022 провёл в аренде в турецком Бешикташе.

«Фенербахче» 
3 сентября 2022 года Батшуайи перешёл в стамбульский «Фенербахче», с которым подписал контракт до лета 2024 года с возможностью его продления ещё на один год.

Международная карьера 

28 марта 2015 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Кипра Батшуайи дебютировал за сборную Бельгии, заменив во втором тайме Кристиана Бентеке. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года в составе сборной Батшуайи принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Венгрии и сборной Уэльса. В поединке против венгров Миши забил гол.

В 2018 году Батшуайи стал бронзовым призёром чемпионата мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Туниса, Англии и Франции. В поединке против тунисцев Миши отметился забитым мячом.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Бельгии для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Достижения 
 «Челси»
 Чемпион Англии: 2016/17
 «Бешикташ»
 Обладатель Суперкубка Турции: 2021

 Сборная Бельгии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2018

Личная жизнь 
У Батшуайи есть прозвище «Batsman», что является игрой слов от имени популярного супергероя Бэтмэна. Его младший брат Аарон Лейя Исека выступает за футбольный клуб «Барнсли» на той же позиции.

Статистика

Голы за сборную Бельгии 
По состоянию на 13 октября 2019 года

Клубная статистика 
По состоянию на 7 ноября 2022 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений игрока на Topforward
 Belgium stats at Belgian FA

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Бешикташ»